Тармас (Tharmas) — в сложной мифологии Уильяма Блейка божество, ассоциирующееся с Богом Отцом и воплощающее один из четырёх фундаментальных и божественных аспектов человека, называемых «Зоа» (Zoas). Тармас — это «Зоа Запада», символизирующий телесное в человеке. Он представляет чувства. Блейк считал заблуждением разделение человека на тело и душу и писал: «У Человека нет Тела, отделённого от Души, поскольку то, что называют Телом, есть частица Души, отмеченная пятью Органами Чувств — главными вратами Души в этой жизни. Жизнь заключена в Энергии и происходит от Тела». Блейковский Тармас представляет «Родительскую мощь» и «Могущественного Отца». Его место — в чреслах. Он — пастух, его атрибут — пастушеский посох. Его металл — бронза. Его элемент — вода; «Море Времени и Пространства» — мир Тармаса. Тармас назван Демоном Вод. Его особый орган чувства — язык. Его искусство — живопись.

Эманацией Тармаса является Энион (Enion), которая символизирует половое влечение и вожделение. Тармас и Энион являются «земными родителями» Лоса и Энитармон.

Примечания

Литература 
 Бентли, Джералд Идс (младший) / Bentley, G. E. (Jr). The Stranger From Paradise. New Haven: Yale University Press, 2003.
 Блум, Гарольд / Bloom, Harold. The Visionary Company. Ithaca: Cornell University Press, 1993.
 Дэймон, Сэмюэл Фостер / Damon, S. Foster. A Blake Dictionary: The Ideas and Symbols of William Blake. Published by Brown, Providence, Rhode Island, 1965/1973 ISBN 0870570889 / ISBN 9780870570889
 Острайкер, Элиша ред. / The Complete Poems of William Blake, Ed. by Alicia Ostriker, Penguin Books, 1977
 Фрай, Нортроп / Frye, Northrop. Fearful Symmetry. Princeton: Princeton University Press, 1990.
 Эрдман, Дэвид В., ред. / David V. Erdman, ed. The Complete Poetry & Prose of William Blake. Anchor, 1965/1982/1988, ISBN 0-385-15213-2

Ссылки 
 В. М. Жирмунский. Вильям Блейк
 А. М. Зверев. Величие Блейка
 Tharmas at «Ramhornd»

Мифология Уильяма Блейка